Herța – toponimo in rumeno di Herca, città dell'Ucraina
 Territorio di Herța

Pagine correlate 

Herta